Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (Сеченовский Университет) — старейший российский медицинский университет, ведущий свою историю с момента основания медицинского факультета Московского университета в 1758 году. С 1955 года носит имя русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова.

Полное наименование: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет).

Сокращённое наименование: ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет).

В университете обучаются свыше 17 тыс. студентов из России и других стран. Они получают подготовку по очной, вечерней и заочной формам обучения, в том числе с элементами дистанционного образования. В настоящее время ректором Сеченовского Университета является академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Пётр Витальевич Глыбочко.

История 

Родоначальником университета был медицинский факультет ИМУ, занятия на котором начались в 1758 году, причём слушателями были всего 6—8 человек, а все преподаватели были иностранцами. К концу XVIII века медицинский факультет ИМУ окончили 36 выпускников.

В сентябре 1884 года Московская городская дума передала университету в его собственность городские пустующие земли на Девичьем Поле площадью более 40 тысяч кв. саженей, где по инициативе декана медицинского факультета ИМУ Н. В. Склифосовского появился «клинический городок» — 13 основных зданий, в которых были размещены 15 клиник и 8 научных институтов.

В годы Первой мировой войны начались ускоренные выпуски врачей (студенты-медики отправлялись на фронт в звании зауряд-врачей), была значительно ускорена и усилена подготовка студентов по военно-полевой хирургии, санитарии и травматологии.

СССР 
Клинические школы, сформированные в медицинском факультете ИМУ в дореволюционные годы, продолжили своё развитие в первые годы советской власти, когда их носителем с 1918 года стал медицинский факультет 1-го МГУ.

В 1930 году приказом Наркомздрава СССР медицинский факультет 1-го МГУ был выведен из состава 1-го МГУ и реорганизован в самостоятельный 1-й Московский медицинский институт (1-й ММИ). За выдающиеся заслуги в развитии медицинской науки и подготовки квалифицированных медицинских кадров в 1940 году институт был награждён орденом Ленина и стал называться 1-м Московским ордена Ленина медицинским институтом (1-й МОЛМИ).

В годы Великой Отечественной войны 1-й МОЛМИ был эвакуирован в Уфу, где продолжал свою деятельность на базе Башкирского медицинского института.

В 1955 году распоряжением Совета Министров СССР 1-му МОЛМИ было присвоено имя выдающегося русского физиолога И. М. Сеченова. В 1965 году указом Президиума ВС СССР 1-й МОЛМИ им. И. М. Сеченова был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Институт стал официально называться Первым Московским орденов Ленина и Трудового Красного Знамени медицинским институтом имени И. М. Сеченова — I ММИ им. И. М. Сеченова.

Россия 
В 1990 году 1-й Московский орденов Ленина и Трудового Красного Знамени медицинский институт имени И. М. Сеченова (1-й ММИ) был преобразован в Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова (ММА), которая в 2010 году была реорганизована в Первый Московский государственный медицинский университет (Первый МГМУ).

В конце 2015 года Первый МГМУ им. И. М. Сеченова — единственный среди медицинских вузов страны — вошёл в Проект 5-100. В 2017 году получил официальное наименование «Сеченовский университет». 

В 2021 году в университете открыты программы обучения по направлениям «Биомедицина», «Биоинформатика», «Биоинженерия».

Структура 
Сеченовский Университет — это крупный учебно-научный комплекс по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов с медицинским и фармакологическим образованием, а также научно-педагогических работников высшей квалификации. Также университетом ведутся научные исследования и оказывается специализированная медицинская помощь населению. Университет возглавляет учебно-методическое объединение медицинских и фармакологических вузов России.

В настоящее время в Сеченовском Университете насчитываются 12 институтов, Научно-технологический парк биомедицины, а также зарубежный филиал, расположенный в Баку.

Институты 
В структуре университета 12 институтов, являющихся структурными подразделениями Сеченовского Университета. Среди них есть как институты, основанные на базе классических факультетов, характерных для медицинских университетов России, так и институты, уникальные для отечественного медицинского образования, ведущие клинико-лабораторную или научно-образовательную деятельность:

 Институт клинической медицины им. Н. В. Склифосовского (директор — д. м. н., проф. Волель Беатриса Альбертовна). Датой начала истории этого института можно считать 1758 год, когда начались первые занятия на медицинском факультете ИМУ. В 1930 году медицинский факультет вышел из состава 1-го МГУ, образовав самостоятельный 1-ММИ, и стал его лечебно-профилактическим факультетом. В 1969 году из созданного в 1959 году вечернего факультета был основан 2-й лечебный факультет, в результате чего лечебно-профилактический факультет стал 1-м лечебным факультетом. В 1998 году 1-й и 2-й лечебные факультеты были объединены. В 2019 году лечебный факультет стал Институтом клинической медицины. В настоящее время ИКМ включает в себя порядка 50 кафедр;
 Институт общественного здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана (директор — академик РАН, д. м. н., проф. Николай Иванович Брико). В 1930 году с созданием 1-го ММИ был образован новый, санитарно-профилактический факультет. Этот факультет, который готовит санитарных врачей (гигиенистов и эпидемиологов), стал первым таким факультетом в истории мирового медицинского образования. В 1935 году его переименовали в санитарно-гигиенический, а в 1992 году — в медико-профилактический. 18 февраля 2019 года на базе МПФ был создан Институт общественного здоровья. Ныне ИОЗ состоит из 15 кафедр;
 Институт фармации им. А. П. Нелюбина (директор — д. фарм. н., проф. Галина Владиславовна Раменская). В 1934 году был основан как Московский фармацевтический институт (МФИ). С 1952 по 1958 годы МФИ выстроил здание физического корпуса, впоследствии было получено разрешение на строительство химического корпуса, который достраивал уже 1-й ММИ. 4 сентября 1958 года МФИ был объединён с 1-м ММИ и стал его фармацевтическим факультетом. В 2016 году фармацевтический факультет был реорганизован в Институт фармации и трансляционной медицины в составе Первого МГМУ. В 2018 году Институт фармации и трансляционной медицины был разделён на два отдельных института: Институт фармации и вошедший в состав Научно-технического парка биомедицины Институт трансляционной медицины и биотехнологии. В состав Института фармации в настоящее время входят 10 кафедр;
 Институт стоматологии им. Е. В. Боровского (директор — д. м. н., проф. Ирина Михайловна Макеева). Зубоврачевание преподавалось с 1885 года на курсе стоматологии при кафедре челюстно-лицевой хирургии медицинского факультета ИМУ. В 1-м ММИ объявлялся отдельный приём на стоматологическое отделение лечебно-профилактического факультета. В 2000 году было принято решение открыть отдельный факультет, в связи с чем в Минобразования было подано ходатайство. 27 апреля 2001 года был основан стоматологический факультет, на базе которого 16 ноября 2017 был создан Институт стоматологии, который ныне включает в себя 8 профильных кафедр;
 Клинический институт детского здоровья им. Н. Ф. Филатова (директор — член-корр. РАН, д. м. н., проф. Екатерина Иосифовна Алексеева). Открыт 19 июня 2010 года как педиатрический факультет, в 2019 году был реорганизован в Институт здоровья детей. На данный момент в составе ИЗД насчитывается 7 кафедр;
 Институт медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского (директор — член-корр. РАН, д. м. н. Александр Николаевич Лукашев). Основан 30 августа 1920 года как Институт протозойных заболеваний и химиотерапии. В 1934 году получил имя своего первого директора и переименован в Центральный государственный тропический институт им. Е. И. Марциновского. В 1956 году вновь переименован в Институт медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского, который в 2000 году был присоединён к ММА;
 Институт урологии и репродуктивного здоровья человека (директор — д. м. н., проф. Магомед-Салах Алхазурович Газимиев). Создан в сентябре 2010 года по инициативе ректора университета. Совместно со старейшей в России клиникой урологии (основана в 1866 году) и кафедрой урологии данный институт формирует уникальную научно-исследовательскую, образовательную и лечебную структуру;
 Институт кластерной онкологии (директор — академик РАН, д. м. н., проф. Игорь Владимирович Решетов). В 2017 году в составе Института персонализированной медицины был организован центр персонализированной онкологии. В 2019 году был создан отдельный Институт кластерной онкологии;
 Институт лидерства и управления здравоохранением (директор — к. э. н., доц. Игорь Николаевич Каграманян). Крупнейший учебный центр по подготовке управленческих кадров в области общественного здоровья, организации, управления и экономики здравоохранения. С 2014 года Институт имеет статус Сотрудничающего центра ВОЗ по обучению лиц, формирующих политику здравоохранения в сфере профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями;
 Институт цифровой медицины (директор — д. тех. н., проф. Георгий Станиславович Лебедев);
 Институт электронного медицинского образования (директор — член-корр. РАН, д. м. н., проф. Марина Аркадьевна Кинкулькина);
 Институт социальных наук (директор — академик РАН, д. м. н., д. соц. н., проф. Андрей Вениаминович Решетников);
 Институт лингвистики и межкультурной коммуникации (директор — к. фил. н., проф. Ирина Юрьевна Марковина);
 Институт профессионального образования (директор — д. м. н., проф. Ших Евгения Валерьевна).

Научно-технологический парк биомедицины 
Высокотехнологичный и наукоёмкий междисциплинарный кластер Сеченовского Университета, открытый в 2017 году в здании бывш. Научно-исследовательского центра (НИЦ). Представляет собой консорциум, включающий в себя 5 институтов:

 Институт трансляционной медицины и биотехнологии (директор — к. фарм. н., доц. Вадим Владимирович Тарасов). В 1929 году была открыта Центральная аптечная опытная станция (ЦАОС), которая в 1934 году была переименована в Центральную аптечную научно-исследовательскую станцию (ЦАНИС), в 1940 году — в Центральную аптечную научно-исследовательскую лабораторию (ЦАНИЛ), а в 1944 году — в Центральный аптечный научно-исследовательский институт (ЦАНИИ) Минздрава РСФСР. В 1953 году ЦАНИИ был переподчинён Минздраву СССР, а в 1976 году переименован во Всесоюзный научно-исследовательский институт фармации (ВНИИФ) Минздрава СССР. В 1991 году преобразован в Научно-исследовательский Институт фармации Минздрава России, а в 2000 году НИИФ стал подразделением ММА им И М. Сеченова. В 2016 году НИИФ слился с фармацевтическим факультетом в Институт фармации и трансляционной медицины, который в 2018 году был вновь разделён на Институт фармации (продолжатель фармацевтического факультета) и нынешний ИТМБ.
 Институт молекулярной медицины (директор — д. б. н., проф. Андрей Александрович Замятнин). Создан приказом ректора ММА 25 сентября 2000 года по согласованию с Минздравом. Основная цель работы ИММ — это поиск, идентификация и изучение новых молекулярных маркеров и мишеней патологий человека (онкологических, наследственных, инфекционных), механизмов их участия и проявления в развитии болезни, а также способов терапевтического воздействия на них;
 Институт регенеративной медицины (директор — д. х. н. Пётр Сергеевич Тимашев). Ключевой задачей ИРМ является разработка подходов к оказанию помощи пациентам, страдающим неизлечимыми или трудноизлечимыми заболеваниями методами регенеративной медицины;
 Институт персонализированной медицины (директор — д. м. н. проф. Филипп Юрьевич Копылов). Основными задачами ИПМ заявлены телемедицина и дистанционный мониторинг, клиническая и геномная биоинформатика, изучение новых биомаркеров, математическое моделирование в медицине, а также работа с большими объёмами данных;
 Институт бионических технологий и инжиниринга (директор — к. т. н., доц. Дмитрий Викторович Телышев). Главная цель ИБТИ — транслировать принципы функционирования живых систем в инженерные решения для биомедицины

Филиал 
В настоящее время в структуру университета входит единственный филиал, являющийся неотъемлемой частью Сеченовского университета.

 Бакинский филиал в Азербайджане является первым зарубежным филиалом Сеченовского Университета. Решение об открытии филиала было принято на встрече ректора университета и Президента Азербайджана. Церемония открытия состоялась 15 сентября 2015 года. Обучение в филиале осуществляется по учебным планам и программам Сеченовского Университета, занятия проводятся на русском языке. Выпускникам Филиала выдаётся диплом Сеченовского Университета. На 2018 год в Бакинском филиале образование получали 500 студентов. Определённая часть студентов проходит практику в московских клиниках, а также за рубежом. Ректором Бакинского филиала Сеченовского Университета является д. м. н., проф. Азиз Алиев.

Деятельность

Учебная деятельность 
В университете реализуется многоуровневая система медицинского и фармацевтического образования: довузовское (среднее общее), среднее профессиональное, высшее, послевузовское профессиональное, дополнительное профессиональное и непрерывное профессиональное. Также осуществляются инклюзивное и дистанционное образование.

В образовательном процессе участвует более 2 тысяч преподавателей, из них 85 % имеют учёную степень. Обучение студентов проводится более чем на 100 кафедрах.

Научная деятельность 
Фундаментальные и прикладные исследования осуществляются профессорско-преподавательским составом кафедр, научными сотрудниками, аспирантами, докторантами, студентами и соискателями по приоритетным направлениям развития медицины и биологии. Сеченовский Университет является базой доклинических исследований и клинической апробации результатов НИР, их внедрения в практику здравоохранения, в систему высшего и профессионального образования.

Ежегодно в Сеченовском Университете защищаются около 200 докторских и кандидатских диссертаций, за это же время количество научных публикаций достигает 4 тыс.

В университете трудятся 60 действительных членов и 40 членов-корреспондентов РАН; 2 действительных члена и 1 член-корреспондент РАО; более 70 заслуженных деятелей науки РФ; свыше 100 лауреатов Госпремии, премии Президента и Правительства России.

C 28 августа 2019 года Первый МГМУ наделён правом присуждения учёных степеней самостоятельно, без последующего взаимодействия с ВАК.

Лечебная деятельность 
Клинический городок медицинского факультета ИМУ был создан ещё в 1897 году. Ныне в структуре Сеченовского Университета функционирует Клинический центр, один из крупнейших университетских клинических комплексов Европы:

 Университетская клиническая больница № 1, «600-коечная» (главный врач — к. м. н., доц. Олег Васильевич Бабенко);
 Университетская клиническая больница № 2 (главный врач — к. м. н. Василий Юрьевич Михайлов);
 Университетская клиническая больница № 3 (главный врач — к. м. н. Валерий Владленович Панасюк);
 Университетская клиническая больница № 4, бывш. ГКБ № 61 (главный врач — Михаил Тимофеевич Чернов);
 Университетская детская клиническая больница (главный врач — Екатерина Александровна Путилина);
 Стоматологический центр (главный врач — к. м. н. Ольга Петровна Эмирвелиева). Расположен в здании бывшего Клинико-диагностического центра;
 Санаторий «Звенигород» (главный врач — к. м. н. Алексей Анатольевич Коваленко). Расположен в одноимённом городе Московской области.

Международная деятельность 
Организацию и координацию обучения в Сеченовском Университете иностранных граждан, включая граждан из стран СНГ, а также формирование и укрепление научных связей университета за рубежом осуществляет Центр международного образования.

На сегодняшний день в Сеченовском Университете обучаются около 3 тысяч иностранных граждан из 83 стран мира. Преимущественно это представители Малайзии, КНР, Сирии, Индии, Ирана, Бразилии, а также других стран Азии, Африки и Южной Америки.

Положение в рейтингах 
В 2015 году агентство «Эксперт РА» опубликовало в журнале «Коммерсантъ. Деньги» рейтинг вузов России, назвав Первый МГМУ безоговорочным лидером медицинского направления в стране, присвоило вузу рейтинговый класс «B», означающий «высокий уровень» подготовки выпускников. В данном рейтинге Первый МГМУ получил лучший результат среди всех медицинских вузов России и СНГ; все остальные медицинские вузы попали лишь в класс «D» и ниже.

7 ноября 2018 издание Times Higher Education (THE) впервые включило Сеченовский Университет в список лучших университетов мира, он вошёл в список по направлениям «Наука о медицине и здоровье» и «Наука о жизни» и занимает позицию 601+ из 721. Изданием были оценены результаты статистического анализа деятельности, аудированных данных, результаты ежегодного глобального опроса представителей международного академического сообщества и работодателей, а также финансовые показатели вуза.

В 2022 году вуз вошел в Международный рейтинг «Три миссии университета», где занял  позицию в диапазоне 301—350. Также в 2022 году занял 17 место в рейтинге RAEX "100 лучших вузов России" и 17 место в рейтинге влиятельности вузов России (RAEX), 2022 .

В предметных рейтингах RAEX занимает 1-е место в направлении "Медицина и здравоохранение", 4 место по направлению "Биотехнологии и биоинженерия" и 8 место по направлению "Психология".

Преподаватели 
 :Категория:Преподаватели медицинского факультета Московского университета (до 1930)
 :Категория:Преподаватели 1-го МГМУ (1-го ММИ, 1-го МОЛМИ, ММА)
 Бондарь, Зинаида Адамовна — д.м.н., профессор, ч.-корр. АМН СССР

См. также 
 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
 Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Сеченовского университета 
 Единый образовательный портал Первого МГМУ имени И. М. Сеченова 

 
Наука в Москве
Наука в СССР
Высшие учебные заведения Российской империи
Медицинские университеты России
Медицинские высшие учебные заведения России
Хамовники
Организации России, самостоятельно присуждающие учёные степени